Wildeneck  heißen folgende geographische Objekte:

 Wildeneck (Eichendorf), Ortsteil des Marktes Eichendorf, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Wildeneck (Simbach), Ortsteil des Marktes Simbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Wildeneck (Gemeinde Oberhofen), Ort bei Oberhofen am Irrsee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
historisch:
 Belnik, Ort bei Drtija, Gemeinde Moravče, Osrednjeslovenska, Slowenien (deutsch Wildenegg, Oberkrain)

Burgen (auch Wildenegg):
 Burg Wildeneck (Württemberg), abgegangene Burganlage in Baden-Württemberg
 Burgruine Wildeneck (Oberösterreich), verfallene Burganlage in Oberösterreich

Siehe auch: 
 Wildegg, Wildeck